Оле́г Три́фонов:
 Трифонов, Олег Анатольевич (род. 1969) — российский актёр.
 Трифонов, Олег Вячеславович (род. 1981) — российский футболист.